Adlerrochen steht für:

 Rochen der Gattung Aetobatus
 Rochen der Familie Myliobatidae